Michal Peškovič {Bratislava, 8 de Fevereiro de 1982) é um futebolista profissional eslovaco, goleiro, atua no Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Ligações externas 

Perfil em 90minut.pl
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslováquia
Goleiros da Eslováquia
Futebolistas do Polonia Bytom
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Ruch Chorzów
Futebolistas do Viborg FF